Příjmení Rakowski nosí více významných osobností:

 Lukáš Rakowski (* 1982) – český krasobruslař
 Mieczysław Rakowski (1926–2008) – polský komunistický politik, historik a novinář
 Zikmund Rakowski (* 1944) – český geolog a geotechnik